Соболево — cело в Первомайском районе Оренбургской области Российской Федерации. Административный центр Соболевского сельсовета.

География 
Расположено в 6 км к северо-востоку от посёлка Первомайский и в 233 км к западу от Оренбурга. У села река Башкирка впадает в Шаган по правому берегу.

Население

История 
Станица Соболевская входила в 1-й Уральский военный отдел Уральского казачьего войска

Инфраструктура 
Соболевская средняя общеобразовательная школа. Памятник в честь погибших во время Великой Отечественной войны.

Транспорт 
Проходит региональная автодорога Р246 Бугульма — Бузулук — Уральск. От села отходит автодорога на восток в Ташлу (на Оренбург).

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Оренбургская область)